Virke kan syfta på:

 Virke – bearbetad timmerråvara
 Virke, drinkvirke eller groggvirke – den icke-alkoholhaltiga dryck som blandas med en eller flera alkoholdrycker för att skapa en drink
 Virke socken – socken i Skåne ingick i Harjagers härad
 Virke landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Virke församling – en församling i Lunds stift –2006
 Virke kyrka – församlingskyrka i Kävlinge församling
 Virke, Kävlinge kommun – kyrkbyn i Virke socken
 Virke distrikt – ett distrikt i Kävlinge kommun och Skåne län 2016–

Personer
 Tore Virke (1910–1983), svensk arkitekt